Can Akkuzu (* 23. Mai 1997 in Hagenau) ist ein französischer Tischtennisspieler. Zusammen mit der Mannschaft gewann er bei der Europameisterschaft 2019 eine Bronzemedaille. Er ist Rechtshänder und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung.

Werdegang 
Akkuzu probierte viele verschiedene Sportarten aus, richtete seinen Fokus dann aber auf Tischtennis. 2019 wurde er unter anderem französischer Meister, indem er im Finale in sechs Sätzen Antoine Hachard schlug. 

Er spielte zunächst in seinem Heimatverein, war dann für einige Zeit in Deutschland aktiv, spielte von 2015 bis 2017 beim TTC Fortuna Passau und wechselte dann zum AS Pontoise-Cergy TT. In Frankreich wurde er im Februar 2019 als drittbester Spieler eingestuft.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Olympiaprofil über Can Akkuzu (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Teilnehmer an den Europaspielen (Frankreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Franzose
Geboren 1997
Mann